

Presentación previa 
Franko Škugor fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Jordan Thompson derrotó en la final a Mathias Bourgue.

Cabezas de serie 

  Yoshihito Nishioka (Primera ronda)
 ''' Jordan Thompson (Campeón)
  Saketh Myneni (Semifinales, retiro)
  Grega Žemlja ''(Segunda ronda)

<ol start=5>
  Alexander Sarkissian ''(Primera ronda)
  Zhang Ze ''(Segunda ronda)
  Mathias Bourgue ''(Finalista)
  Arthur De Greef ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Anning 2016